Nointel puede referirse a: 

 Nointel, comuna francesa situada en Oise.
 Nointel, comuna francesa situada en Valle del Oise.